Timoteo III di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 460 al 475 e dal 477 al 481, riconosciuto solo da cattolici e ortodossi
 Timoteo III (IV) di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 517 al 535, III per i copti (miafisiti) e IV per i cattolici e gli ortodossi